Альтерно Маттеоли (; 8 сентября 1940, Чечина — 18 декабря 2017, Капальбио) — итальянский политик, министр инфраструктуры и транспорта (2008—2011).

Биография 
Начал политическую карьеру в рядах Итальянского социального движения в качестве близкого сподвижника видного деятеля пизанского отделения ИСД , занимал должность регионального секретаря в Тоскане. В 1994 году вступил в Национальный альянс и до января 1995 года занимал должность министра окружающей среды в первом правительстве Берлускони. В 2001 году был избран от одномандатного округа Лукки в Палату депутатов и с 11 июня 2001 по май 2006 года был министром окружающей среды и защиты земель во втором и третьем правительствах Берлускони. По итогам парламентских выборов 2006 года завоевал место в Сенате, где возглавил фракцию Национального альянса. В четвёртом правительстве Берлускони получил портфель министра инфраструктуры и транспорта (в бытность свою министром достиг соглашения о разработке  скоростной железной дороги Турин-Лион, а в декабре 2009 года выступил с инициативой об установлении максимальной скорости на автострадах 150 км/ч, осуждённой Итальянской ассоциацией членов семей и жертв дорожных аварий. 16 ноября 2013 года после самороспуска Народа свободы вступил в возрождённую партию Вперёд, Италия, а в марте 2014 года вошёл в её президиум. В том же 2014 году оказался в числе 100 подследственных по возбуждённому прокуратурой Венеции делу о злоупотреблениях при осуществлении проекта MOSE и 14 сентября 2017 года был осуждён судом первой инстанции на четыре года тюремного заключения.

18 декабря 2017 года, управляя своим BMW, погиб в автомобильной аварии близ Капальбио в Тоскане на старой дороге между Гроссето и Чивитавеккья, которая считается весьма опасной. С целью её разгрузки, будучи министром инфраструктуры и транспорта Маттеоли добивался строительства дороги из Ливорно в Чивитавекья.

Примечания

Ссылки 
 
 

Политики XX века
Политики XXI века
Члены Итальянского социального движения
Члены Национального альянса (Италия)
Члены партии «Вперёд, Италия»
Члены партии «Народ свободы»
Мэры городов Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Министры окружающей среды Италии
Министры транспорта Италии